Estima hace referencia a varios artículos:

 Opinión, prestigio u honor
 Cálculo
 Navegación por estima

Véase también
Autoestima

Enlaces externos